Walleralm bezeichnet folgende geographische Objekte:

in Deutschland
 Walleralm (Sudelfeld), eine Alm am Sudelfeld auf dem Gebiet der Gemeinde Bayrischzell

in Österreich
 Walleralm (Wilder Kaiser), eine Alm am Wilden Kaiser in Tirol